Guindo es el nombre vulgar de varias plantas:
 Prunus cerasus, un árbol frutal, también llamado cerezo ácido; que es al que normalmente se refiere en Europa
 Prunus avium, un árbol frutal, normalmente llamado cerezo silvestre;
 Capsicum annuum, una planta cultivada por sus frutos de sabor picante, también llamada ají, chile o pimiento;
 Eucryphia glutinosa, un árbol, también llamado guindo santo, ñire o ñirre;
 Nothofagus betuloides, especie de árbol también llamado coihue blanco o coihue de Magallanes;
 Nothofagus pumilio, especie de árbol también llamado lenga, roble de Tierra del Fuego o roble blanco.